Les compétitions d'haltérophilie aux Jeux africains de 2019 ont lieu du 25 au  à Rabat, au Maroc.

Médaillés

Hommes

Femmes

Tableau des médailles

Notes et références

Liens externes 
 

2019
Jeux africains de 2019
Jeux africains
Haltérophilie au Maroc